Rumpet (Jaya), een plaats in Indonesië
Rumpet (Krueng Barona Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing